Sibour ist der Familienname folgender Personen:
 Auguste Sibour (1792–1857), Erzbischof von Paris
 Georges Bonnefoy-Sibour (1849–1918), französischer Politiker
 Jacques Bonnefoy-Sibour (1821–1876), französischer Politiker
 Léon-François Sibour (1807–1864), Titularbischof von Tripolis, Weihbischof in Paris
 Paul Roger Sibour, französischer Sprachmeister